Ime Željko Mavrović može se odnosit na:

 Željko Mavrović, hrvatski boksač
 Željko Mavrović, hrvatski glumac